Tima steht für:

 Tima, die Sprache der Tima im Sudan
 Tima (Volk), eine Ethnie im Sudan
 Tima (Ägypten), Ort am linken Nilufer in Oberägypten
 Tima die Göttliche (* 1965), deutscher Travestiekünstler

Tima ist der Familienname folgender Personen:
 Ana José Tima (* 1989), dominikanische Dreispringerin
 Ferenc Tima (1919–1976), ungarischer Sprinter